

Acronimo 

 Naval Criminal Investigative Service, dipartimento della United States Navy, la marina militare degli Stati Uniti d'America.
 National Criminal Investigation Service, agenzia del Servizio di polizia norvegese

Televisione 

 NCIS - Unità anticrimine (NCIS) – serie televisiva incentrata su una squadra di agenti del Naval Criminal Investigative Service.
 NCIS: Los Angeles – primo spin-off della serie televisiva NCIS.
 NCIS: New Orleans – secondo spin-off della serie televisiva NCIS.
 NCIS: Hawai'i – terzo spin-off della serie televisiva NCIS.

Altri progetti